|-
| 181801 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181802 - ||  || 26 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181803 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181804 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181805 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181806 - ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181807 - ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181808 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 181809 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181810 - ||  || 14 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181811 - ||  || 14 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181812 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181813 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181814 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181815 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181816 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181817 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181818 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181819 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181820 - ||  || 18 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 181821 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181822 ||  || 17 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 181823 - ||  || 21 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 181824 - ||  || 24 septembrie 1998 ||  || , 
|-
| 181825 - ||  || 23 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181826 - ||  || 22 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 181827 - ||  || 26 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181828 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181829 ||  || 25 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 181830 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181831 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181832 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181833 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181834 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181835 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181836 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181837 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181838 - ||  || 18 septembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 181839 - ||  || 14 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181840 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181841 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181842 - ||  || 15 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 181843 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181844 - ||  || 15 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181845 - ||  || 11 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181846 - ||  || 20 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 181847 - ||  || 16 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181848 - ||  || 23 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181849 ||  || 17 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 181850 - ||  || 24 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181851 - ||  || 17 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181852 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181853 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181854 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181855 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Kitt Peak || 
|-
| 181856 - ||  || 9 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 181857 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181858 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181859 - ||  || 8 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 181860 - ||  || 10 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181861 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181862 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181863 - ||  || 12 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181864 ||  || 10 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 181865 - ||  || 19 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181866 - ||  || 14 februarie 1999 || Caussols || 
|-
| 181867 - ||  || 10 februarie 1999 ||  || , , 
|-
| 181868 - ||  || 11 februarie 1999 || Mauna Kea || , C. A. Trujillo, 
|-
| 181869 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181870 - ||  || 8 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181871 - ||  || 12 februarie 1999 ||  || , , 
|-
| 181872 - ||  || 21 martie 1999 || Apache Point || SDSS
|-
| 181873 - ||  || 12 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181874 - ||  || 18 aprilie 1999 || Kitt Peak || Kitt Peak
|-
| 181875 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181876 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181877 - ||  || 11 iunie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 181878 - || 1999 OT || 17 iulie 1999 ||  || 
|-
| 181879 - ||  || 9 august 1999 ||  || 
|-
| 181880 - ||  || 6 august 1999 ||  || 
|-
| 181881 - ||  || 8 august 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181882 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181883 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181884 - ||  || 8 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 181885 - ||  || 9 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 181886 - ||  || 9 septembrie 1999 || Eskridge || , 
|-
| 181887 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181888 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181889 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181890 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181891 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181892 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181893 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181894 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181895 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181896 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181897 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181898 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181899 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 181900 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-